Георгий Третий может означать:

 Георгий III (груз. გიორგი III) (ум. 1184) — царь Грузии (1156—1184) из династии Багратионов.
 Юрий (Георгий) III Данилович (1281—1325) — московский князь в 1303—1325, великий князь Владимирский в 1318—1322, князь Новгородский в 1322—1325.
 Георгий III Дадиани (ум. 1582) — владетельный князь (мтавар) Мегрелии (1546—1573) и (1578—1582).
 Георгий III (царь Имеретии) (груз. გიორგი III, ум. 1639) — царь Имеретии (1605—1639).
 Липартиани, Георгий III — князь Салипартиано (1659—1662).
 Георгий III Дука (молд. Георге Дука; греч. Γεώργιος Δούκας; ум. 1685) — господарь Молдавского княжества с 1665 по 1666, с 1668 по 1672 и с 1678 по 1683; господарь Валахии с 1674 по 1678.
 Георгий III Дмитрий Бибеску (1804—1873) — господарь Валахии (1843—1848).
 Георгий IV Гуриели (груз. გიორგი გურიელი, ум. 1684) — князь Гурии под именем Георгия III (1669—1684), царь Имеретии.
 Мар Гиваргис III (род.1941) — епископ Ассирийской церкви Востока, с 2015 — её католикос-патриарх.

См. также
 Юрий III
 Георг III (значения)
 Орден Святого Георгия III класса
 Георгий II
 Георгий IV